Песма Евровизије 1961. је била 6. Песма Евровизије. Одржана је 18. марта 1961. године у Палаис Дес Фестивалу, Кан, Француска.

Дебитовале су три државе Југославија, Финска и Шпанија.  Први пут је изведена песма на једном језику из словенске групе, српскохрватском. Југославију је представљала Љиљана Петровић с песмом Неке давне звезде. Песму је компоновао Јоже Прившек, док је текст написао Мирослав Антић.

Победио је Луксембург са песмом -{Nous les amoureux}- коју је изводио Жан Клод Паскал.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извођачи повратници

Спољашње везе 
 Кан 1961.

Песма Евровизије 1961.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1961.